Stadniki peut désigner en Pologne :
 Stadniki, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Stadniki, village de la voïvodie de Podlachie
 Stadniki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie